Храм Святого Яна () — католический храм в деревне Прошково, Витебская область, Белоруссия. Относится к Глубокскому деканату Витебского диоцеза. Памятник архитектуры в стиле деревянного зодчества, построен в конце XIX века. Включён в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь (код 213Г000411).

Исторически известен как костёл св. Яна (Иоанна) или св. Рафаила, однако в настоящее время носит двойное имя — св. Яна и св. Антония.

История 
В советское время храм был закрыт и заброшен. В 90-х годах XX века возвращён католическому приходу и отреставрирован.

Архитектура 
Церковь представляет собой прямоугольный в плане сруб с пятигранной апсидой и боковыми ризницами. Двускатная гонтовая крыша переходит над апсидой в вальмовую. Над треугольным фронтоном фасада возвышается двухъярусная четырехгранная колокольня, увенчанная шатром. Вход в храм через низкий прямоугольный притвор под двускатной крышей. Горизонтально обшитые боковые фасады прорезаны арочными оконными проемами. Центральный и боковые алтари выполнены в технике стукко под серый мрамор. Внутри зал перекрыт плоским потолком. Над входом на всю ширину храма — хоры на балконе, который поддерживают два столба..

Рядом с храмом находится кладбище с несколькими старинными надгробиями.

Примечания

Ссылки 
 Храм на сайте Католической церкви в Белоруссии
 Сайт globus.tut.by 
 radzima.org

Католические храмы Витебской области
Глубокский район
Прошково
Деревянные церкви Белоруссии